Kunama peut désigner :
 les Kunama, une population d'Érythrée et d'Éthiopie
 le kunama, une langue nilo-saharienne
 la circonscription de Kunama Special, une circonscription législative d'Éthiopie